Эрик Ли Шанто (род. 1 октября 1983 года) — американский пловец, завоевавший две золотые медали в эстафете составе команды США на чемпионатах мира. Эрик был членом олимпийских команд 2008 и 2012 годов и завоевал золотую медаль в составе команды-победителя США в эстафете 4 × 100 метров на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Шантоу также принадлежит мировой рекорд в составе команды США в эстафете 4×100 метров комплексным плаванием на  чемпионате мира ФИНА 2009 года в Риме.

Ранние годы 
Шанто родился в Снеллвилле, штат Джорджия. Учился в старшей школе Parkview в Лилберне, штат Джорджия, где стал чемпионом США по плаванию среди юношей, поддерживая при этом идеальный средний балл 4,0 (GPA).

За время учёбы в Обернском университете Шанто одиннадцать раз завоёвывал звание чемпиона США в составе команды Auburn Tigers по плаванию и дайвингу. На Всемирной Универсиаде 2003 года Шанто завоевал серебряную медаль на дистанции 400 метров комплексное плавание. На Всемирной Универсиаде 2005 года  выиграл золото как на 200-метровой, так и на 400-метровой дистанции комплексным плаванием, что сделало его первым американцем, выигравшим на обоих дистанциях.

Международная карьера 
В 2004 году на отборочных к Олимпийским играм соревнованиях в Лонг-Бич, Калифорния, США, Шанто занял третье место в личном зачете на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием, упустив место в олимпийском составе.

3 июля 2008 года Шантоу занял второе место на дистанции 200 метров брассом на отборочных к Олимпийским играм соревнованиях, обеспечив тем самым себе место в команде. Неделей ранее Шантоу сообщили, что у него рак яичка, но он принял решение участвовать в соревнованиях. Для попадания в финал летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине в заплыве на 200 метров брассом ему не хватило тринадцать сотых (0,13) секунды, но показал личное лучшее время. Вернувшись в Соединенные Штаты, он перенес операцию по удалению ракового яичка.

На национальном чемпионате США и отборочных соревнованиях к чемпионату мира в 2009 году в Индианаполисе, штат Индиана, Шанто занял второе место на дистанции 100 м брассом с временем 59,45, уступив Марку Ганглоффу. На дистанции 200 м комплексное плавание Шанто занял второе место после Райана Лохте с временем 1: 56.00, Шанто выиграл финал на 200 м брассом с результатом 2: 08.01, побив свой собственный рекорд США, обеспечив себе участие в трёх дисциплинах на чемпионате мира в Риме.
На чемпионате мира Шанто занял второе место на дистанции 200 м брасс (2:07.65), третье на 200 метров комплексное плавание (1:55.36), и четвертое в финальном заплыве на 100 метров брассом (58,98). В составе эстафетной команды США 4 × 100 метров комбинированная (Аарон Пирсол, Майкл Фелпс, Дэвид Уолтерс) Шанто выиграл золотую медаль с новым мировым рекордом 3:27.28. ​

В 2012 году на отборочных к Олимпийским играм в Лондоне соревнованиях в Омахе, Небраска, Шанто обеспечил место в олимпийской сборной США, заняв второе место на дистанции 100 метров брассом. На летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне он занял четвертое место во втором полуфинале на дистанции 100 м брассом и не попал в финал, но стал олимпийским чемпионом в эстафете 4 × 100 метров комбинированная, проплыв этап в предварительном заплыве.

Примечания

Ссылки 

Пловцы США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Обладатели действующих мировых рекордов в плавании
Чемпионы мира по плаванию